Josué Rueda (Odessa, Estados Unidos, 2 de septiembre de 1995) conocido como Rueda Empire, es un artista musical que se desempeña como productor y compositor. Desde su debut discográfico en 2018, ha lanzado cuatro álbumes y ha trabajado para artistas de diversas nacionalidades.

Carrera musical 

Rueda Empire inició su carrera como músico en 2018, cuando lanzó su álbum debut Etéreo, registrando el primer trabajo discográfico de su sello Rueda Empire. Casi de manera inmediata, trabajaría su segundo proyecto.

Su segundo álbum llamado Inefable contó con 16 temas, del que se desprende el sencillo «Ajena», en colaboración con el cantante español Nahuel Lion. Este tema fue el primer título del disco en llegar al millón de reproducciones en Spotify por lo que ha recibido un gran reconocimiento. Rueda Empire decidió volver a lanzar otro disco con artistas más grandes, formando un álbum con gran influencia latinoamericana con artistas como Wampi de Cuba, Melisa de Rumania, Nahuel Lion y Bad Life de Islas Canarias, Hilay de Argentina, Jayzoh de Honduras, Tufelo de Miami, Jdore & Dausson y Bruno Cortez de Venezuela, y Smoke Lee de Texas.

«Inefable» sale a la luz tras la asociación de Rueda Empire con los talentosos productores Rommel Luis Sánchez Cruz, de Sony Music Latin, Jonathan Dore Torres, y Orlando Fuenmayor de Venezuela. Ese mismo año, se dio a conocer un proyecto colaborativo entre Nahuel Lion y él como productor titulado Inmortal. Posterior a esto, anunció su tercer álbum titulado Dor,  que contaría con colaboraciones con artistas internacionales como Jayzoh de Honduras, Nahuel Lion y Deyde de Islas Canarias. El nombre del disco "Dor" deriva de palabra que traducida del rumano significa “nostalgia”. Este proyecto se planeó para mediados del año 2023.

Discografía

Álbumes de estudio 
 2021: Etéreo
 2022: Inefable
 2022: Inmortal (con Nahuel Lion)
 TBA: Dor

Sencillos 
2020: «No le mientan» (Zwou junto a Nahuel Lion)

Referencias

Enlaces externos 

Rueda Empire en YouTube

Productores discográficos de Estados Unidos
Productores de reguetón